Guido Visconti – feudatario
 Guido Visconti – fisico

Pagine correlate 

Visconti (disambigua)
Guido Visconti di Modrone
Gudo Visconti